Porta Pila a Genova
 Porta Palazzo, detta Porta Pila, a Torino